Чилон има више значења:

 Општина Чилон (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Чилон (Чилон, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику